Alexandrinenstraße steht für

 Alexandrinenstraße (Berlin)
 Alexandrinenstraße (Coburg)
 Alexandrinenstraße (Gotha)
 Alexandrinenstraße (Rostock)
 Alexandrinenstraße (Schwerin)